Herman de Jongh (dammer), Nederlands damkampioen in 1924.
Herman de Jongh (acteur)
Herman de Jongh (beeldhouwer)